Qaqqarsuaq è:
Qaqqarsuaq (Narsaq): una montagna della Groenlandia del comune di Kujalleq.
Qaqqarsuaq (Nuuk): una montagna della Groenlandia nel comune Sermersooq.